Томоки Ричард Хиватаси (; род. 20 января 2000) — американский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый (2020) и оловянный (2019) медалист чемпионата США. Бронзовый призёр турнира Alpen Trophy (2018). На юниорском уровне он является чемпионом мира 2019 года, бронзовым призёром первенства мира 2016 года, пятикратным призёром серии Гран-при ISU среди юниоров и чемпионом США 2016 года.

Биография 
Томоки родился 20 января 2000 года в Энглвуде, штат Нью-Джерси. Его родители, Сатоми и Сатоси, родом из Кобе. У Томоки есть две сестры. Большую часть своей ранней жизни он провёл в пригороде Чикаго Хоффман-Эстейтсе.

Хиватаси начал кататься на коньках в возрасте пяти лет после того, как каток открылся возле его дома. Один из его предыдущих тренеров — чемпион мира 1985 года Александр Фадеев. Под его руководством фигурист добился своих первых успехов. В настоящее время он тренируется и проживает большую часть своего времени в Колорадо-Спрингс, работая в группе Кристи Кролл. Его лучший друг — фигурист Камден Пулкинен.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Tomoki Hiwatashi — The Japan Times

Фигуристы США